Torreón, stad in de Mexicaanse staat Coahuila
Torreon (New Mexico), plaats in de staat New Mexico in de Verenigde Staten